Текіє — перський варіант назви ханаки, суфійської обителі (монастиря) дервішів.
 Текіє — назва села Мелехове Білогірського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року.

Див. також 
 Текіє дервішів в Євпаторії — єдиний в Криму мусульманський монастир.